Georgi Beriashvili  (nascido em 10 de Setembro de 1986) é um futebolista  georgiano que joga atualmente para o FC WIT Georgia.

Ligações externas 
 

Futebolistas da Geórgia